Брижитт Фонтэн () (24 июня 1939 года в бретанском городе Морле (Франция) - певица и исполнительница авангардной музыки.

Во время своей музыкальной карьеры пробовала такие музыкальные стили, как: рок, фолк, джаз, world music и другие.

Биография

Творчество

Фильмография 
 1967 — Les encerclés
 1999 — Смерть за смерть! / À mort la mort!
 2001 — Распутницы / Absolument fabuleux
 2002 — Замена № 4 / Traitement de substitution № 4
 2012 — Большая вечеринка / Le grand soir

Дискография 

 12 chansons d'avant le déluge (совместно с Jacques Higelin и Jimmy Walter), Productions Jacques Canetti, 1965
 15 chansons d'avant le déluge (совместно с Jacques Higelin и Michel Colombier), Productions Jacques Canetti, 1966
 Brigitte Fontaine est folle (совместно с Jean-Claude Vannier), Saravah, 1968
 Comme à la radio (совместно с the Art Ensemble of Chicago и Areski Belkacem), Saravah, 1969
 Brigitte Fontaine (совместно с Areski Belkacem, Julie Dassin и Jacques Higelin), Saravah, 1972
 Je ne connais pas cet homme (совместно с Areski Belkacem и Antoine Duhamel), Saravah, 1973
 L'Incendie (совместно с Areski Belkacem), Byg Records, 1974
 Le Bonheur (совместно с Areski Belkacem), Saravah, 1975
 Vous et Nous (совместно с Areski Belkacem, Jean-Philippe Rykiel и Antoine Duhamel), Saravah, 1977
 Les églantines sont peut-être formidables (совместно с Areski Belkacem), , RCA-Saravah, 1979
 French corazon (совместно с Areski Belkacem и Jean-Philippe Rykiel), Midi/EMI, 1990
 Genre humain (совместно с Areski Belkacem, Étienne Daho и Les Valentins), Virgin, 1995
 Les palaces (совместно с Areski Belkacem и Alain Bashung), Virgin, 1997
 Morceaux de choix, compilation, Virgin, 1999
 Kékéland (совместно с Areski Belkacem, Jean-Claude Vannier, Sonic Youth, -M-, Noir Désir, Ginger Ale, Lou и Placido, Jean Efflam Bavouzet, Jean-Philippe Rykiel, Georges Moustaki, Les Valentins и Archie Shepp), Virgin, 2001
 Rue Saint Louis en l'île (совместно с Areski Belkacem, -M-, Didier Malherbe, Jean Efflam Bavouzet, Zebda, Daniel Mille и Gotan Project), Virgin, 2004
 Libido (совместно с Jean-Claude Vannier, -M-, Jean Efflam Bavouzet и Areski Belkacem), Polydor, 2006
 Prohibition (совместно с Areski Belkacem, Ivor Guest, Grace Jones и Philippe Katerine) Polydor, 2009
 L'un n'empêche pas l'autre (совместно с Ivor Guest, Areski Belkacem, Grace Jones, Arno, Jacques Higelin, Emmanuelle Seigner, Alain Souchon, -M-, Bertrand Cantat, Christophe i Richard Galliano) Polydor, 2011.

Примечания

Ссылки 

 Рецензия на альбом Kékéland на сайте afisha.ru
 Биография Брижитт Фонтэн
 Brigitte Fontaine на сайте Europopmusic.eu

Певцы и певицы Франции